Флаг Загоря́нского — официальный символ городского поселения Загорянский Щёлковского района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 3 мая 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 3266.

Флаг муниципального образования городское поселение Загорянский составлен на основании герба городского поселения Загорянский по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, географические и национальные традиции.

Описание 
«Флаг городского поселения Загорянский представляет собой прямоугольное полотнище (с соотношением ширины к длине 2:3), состоящее из голубой, чёрной и жёлтой горизонтальных полос (в отношении 12:1:5) и несущее посередине голубой полосы вплотную к чёрной полосе жёлтый гладиолус с зелёным стеблем и листьями, и по сторонам от гладиолуса две жёлтые, с белыми крыльями, пчелы».

Обоснование символики 
За основу флага городского поселения Загорянский взят герб посёлка Загорянский, принятый 10 августа 1989 года решением № 361/13 исполкома Загорянского поселкового Совета народных депутатов Щёлковского района Московской области и утверждённый в современной редакции Решением Совета депутатов городского поселения Загорянский от 03.05.2007 г. № 7/па-2007.

Гладиолус — символ развитого в посёлке Загорянский цветоводства, дачного хозяйства. Одновременно он символизирует дачный посёлок Загорянский — административный центр городского поселения Загорянский. Представленный на флаге гладиолус является не только символом всего цветоводства, но и прототипом конкретного сорта гладиолусов под названием «Юрий Никулин». Этот сорт создал житель посёлка Загорянский известный цветовод-селекционер Николай Степанович Чуйков.

Пчела — символ трудолюбия жителей поселения. Две пчелы — это и сельские населённые пункты, входящие в состав городского поселения Загорянский — деревни Супонево и Оболдино.

Голубое поле флага символизирует красоту природных богатств поселения: чистый воздух, наличие водоёмов. Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением пчелы
Флора в геральдике